Це список функціонуючих та ліквідованих автомобільних виробників Великої Британії.

Сучасні

A
AC (1908–дотепер)
Arash (2006–дотепер)
Ariel (1999–дотепер)
Ascari (1995–дотепер)
Aston Martin (1921–дотепер)
Axon Automotive (2005–дотепер)

B
Bentley (1919–дотепер)
BAC (2009–дотепер)
Bristol (1946–дотепер)
Brooke Cars (1991–дотепер)
Bowler Offroad (1985–дотепер)

C
Caparo (2006–дотепер)
Caterham (1973–дотепер)
Connaught Motor Company (2004–дотепер)

D
David Brown Automotive (2013–дотепер)

E
Elemental (2014–дотепер)
Eagle E-Types (2013–дотепер)

G
Ginetta (1957–дотепер)
Grinnall (1993–дотепер)
Gardner Douglas Sports Cars (1990–дотепер)

J
Jaguar (1945–дотепер)
JBA Motors (1982–дотепер)
JZR (1989–1998, 2000–дотепер)
Javan Sports Cars Limited (2006–дотепер)

K
Keating (2008–дотепер)

L
Land Rover (1948–дотепер)
Lightning Car Company (2007, виробництво ще не розпочалося)
Lister (1954–1959; 1986–2006; 2013–)
Lotus (1951–дотепер)

M
Marlin (1979–дотепер)
McLaren (1969–1970; 1993–1998; 2005–дотепер)
Mills Extreme Vehicles (2003–дотепер)
MG (2006–дотепер)
Midas Cars (1978–дотепер)
Mini (2001–дотепер)
MK Sportscars (1996–дотепер)
Morgan (1910–дотепер)

N
Noble (1999–дотепер)

P
Prodrive (1984–дотепер)

R
Radical (1997–дотепер)
Rolls-Royce (1904–дотепер)
Ronart (1984–дотепер)

S
Suffolk Jaguar (1990–дотепер)
Sunbeam (2015, виробництво ще не розпочалося)

T
Triking (1978–дотепер)
TVR (1954–дотепер)

U
Ultima (1992–дотепер)

V
Vauxhall (1903–дотепер)

W
Westfield (1982–дотепер)

Z
Zenos Cars (2012–дотепер)
Zolfe (2008–дотепер)

Минулі

A
Abbey (1922)
ABC (1920–1929)
Aberdonia (1911–1915)
Abingdon (1902–1903)
Abingdon (1922–1923)
Academy (1906–1908)
Accles-Turrell (1899–1901)
Ace (1912–1916)
Achilles (1904–1908)
Adams (1905–1914)
Adams Hewitt (1905–1907)
Adamson (1912–1925)
Addison (1906)
Advance (1902–1912)
AEM (1987)
Aero Car (1919–1920)
Aeroford (1920–1925)
Africar (1982–1988)
AGR (1911–1915)
Ailsa (1907–1910) 
Ailsa-Craig (1901–1910) ()
Airedale (1919–1924)
AJS (1930–1932)
Albany (1903–1905
Albany (1971–1997)
Albatros (1923–1924)
Alberford (1922–1924)
Albert (1920–1921)
Albion (1900–1913)
ALC (1913)
Alex (1908)
Allard (1899–1902)
Allard (1937–1960)
Alldays & Onions (1898–1918)
Allwyn (1920)
All-British (1906–1908)
Alta (1931–1947)
Alvechurch (1912)
Alvis (1919–1967)
Amazon (1921–22)
AMC (Automobile Manufacturing Company) (1910)
André (1933–1934)
Anglian (1905–1907)
Anglo-American (1899–1900)
Anglo-French (1896–1897)
Angus-Sanderson (1919–1927)
Arab (1926–1928)
Arbee (1904)
Archer (1920)
Arden (1908)
Arden (1912–1916)
Argon (1908)
Argyll (1899–1928) (1976–1990)
Ariel (1898–1915; 1922–1925)
Arkley (1970–1995)
Armadale (1906–1907)
Armstrong (1902–1904)
Armstrong (1913–1914)
Armstrong Siddeley (1919–1960)
Armstrong Whitworth (1904–1919)
 (1908)
Arnold (1896–1898)
Arnott (1951–1957)
Arrol-Aster (1927–1931)
Arrol-Johnston (1896–1928)
Arsenal (1898–1899)
Ascot (1904)
Ascot (1928–1930)
Ashley (1954–1962)
Ashton-Evans (1919–1928)
Asquith (1901–1902)
Aster (1922–1930)
Astra (1954–1959)
Astral (1923–1924)
Atalanta (1915–1917)
Atalanta (1937–1939)
Atlantis (1981–1986)
Athmac (1913)
Atkinson and Philipson (1896)
Atomette (1922)
Attila (1903–1906)
Aurora (1904)
Ausfod (1947–1948)
Austin (1906–1989)
Austin-Healey (1952–1971)
Autocrat (1920s) (see Hampton)
Autotrix (1911–1914)
Automotive Design and Development (Nova) (1971–1996)
Autovia (1936–1938)
AV (1919–1924)

B
Baby Blake (1922)
Baker & Dale (1913)
Bantam (1913)
Barnard (1921–1922)
Barnes (1904–1906)
Batten (1935–1938)
Battery Manufacturing Association 1952–1954
Baughan (1920–1929)
Bayliss-Thomas (1922–1929)
Beacon Motors
Bean (1919–1929)
Bell
Belsize (1901–1925)
Berkeley (1913) (1913)
Berkeley Cars (1956–1960)
Bifort (1914–1920)
Billings-Burns (1900)
Black Prince (1920)
Blériot-Whippet (1920–1927)
BMA 1952–1954
Boncar (1905–1907)
Bond
Bolsover (1902)
Bound (1920)
Bow-V-Car (1922–1923)
BPD (1913)
Bradwell (1914)
Breckland Technology (2000–2009)
Bridgwater Motor Company (1904–1907)
Britannia (1913–1914)
British Salmson (1934–1939)
Broadway (1913)
Brooke (1901–1913)
Brotherhood (1904–1907)
Brough Superior (1935–1939)
BMW
BSA cars (1907–1926; 1929–1940; 1958–1960
Buckingham (1914–1923)
Buckler (1947-c.1962)
Butler
Butler Petrol-Cycle
Burney (1930–1933)
Bushbury Electric (1897)

C
C & H (Corfield & Hurle)
Calcott (1913–1926)
Calthorpe (1905–1926)
Cambro (1920–1921)
Campion
Carden (1912–1923)
Carlette (1913)
Carter
Castle Three (1919–1922)
CFB (1920–1921)
CFL
Centaur (1974–1978)
Chambers Motors (1904–1929)
Charawacky (1894–1914)
Chater-Lea (1907–1922)
Chota (1912–1913)
Christchurch-Campbell (1922)
Clan (1971–1974) (1982–1985)
Clarendon (1902–1904)
CLEVER (2006–2012?)
Climax (1905–1909)
Cluley (1921–1928)
Clyno (1922–1930)
Connaught (1952–59) (2004–дотепер)
Cook (circa 1901–1902)
Cooper Car Company (1947–1951)
Corona (1920–1923) Meteor Manufacturing, London N4
Coronet Motor Company (1904–1906) Coventry
Coronet Cars Ltd (1957–1960)
Coventry-Eagle 1899
Coventry Motor Company (1896–1903)
Coventry Premier (1912–1923)
Coventry-Victor (1926–1938)
Cripps
Crompton
Crossley (1904–1937)
Crouch (1912–1928)
Crowdy (1909–1912)
Croxted (1904–1905)
Cubitt (1920–1925)
Cumbria Motors
CWS

D
Daimler (1896–2012)
Dalgliesh-Gullane (1907–1908)
Dallison (1913)
Dawson (1919–1921)
Dayton (1922)
Deasy (1906–1911)
Dellow (1949–1959)
De Lorean (1981–1982)
Dennis
Dewcar
Diva (1961–1966)
Douglas
D.Ultra
Duo
Dursley-Pedersen

E
Eadie (1898–1901)
Eaglet (1948)
Economic (1921–1922)
Edismith (1905)
Edmond
Edmund
Edwards
E.J.Y.R. (Rutherford) (1906–1912)
Ekstromer (1905)
Electric Motive Power (1897)
Electromobile (1901–1920)
Ellis (1899–1902)
Elswick (1903–1907)
Elva (1958–1968)
Emms (1922–1923)
Endurance (1899–1901)
Enfield (1969–1973)
English Mechanic (1900–1905)
Esculapeus (1902)
Eterniti Motors (2010)
Evante (1983–1994)
Excelsior Motor Company (1896), (1922–1926)
EYME

F
Fairthorpe (1954–1973)
Fawcett-Fowler (1907) Production doubtful
Farboud (1999–2006) Renamed Arash
Farbio Sports Cars  (2005–2010) merged with Ginetta
Foy Steel (1913–1916)
Fraser (1911)
Frazer Nash (1924–1957)

G
Galloway (1920–1928)
Garrard (1904)
Garrard & Blumfield (1894–1896)
GB
Geering (1899–1904)
Gerald (1920)
Aquada (2004–дотепер)
Gibbons (1917–1929)
Gilbern (1959–1973)
Gilbert (1901)
Gilburt (1904–1905)
Gill (1958–1960)
Gillyard
Glover
GN (1910–1925)
Gnome
Godfrey-Proctor (1928–1929)
Gordon (1903-1904)
Gordon (1912-1916)
Gordon (1954-1958)
Gordon Keeble (1959–1961; 1964–1967)
Gordon Newey 
Grahame-White
Grose (1898–1901)
Guildford
Guy (c.1919–1932)
GWK (1911–1931)
Gwynnes Limited (1922–1929)
Gwynne-Albert (1923–1929)

H
Hampton (1911–1933)
HCE
Healey (1946–1954)
Hewinson-Bell (c.1900)
Heybourn
Hill & Stanier (1914)
Hillman (1907–1976)
H.L.B. (1914)  
HMC
House (steam automobile) (1902)
Horstmann Cars (1914–1929)
Howard
Howett
HP
HRG (1936–1956)
Hubbard (1904–1905)
 Ailsa (Hugh Kennedy & Company) (1907–1910)
Humber (1896–1976)
Hythe (1903) 

I
Iden (1904–1907)
Imperial (1901-c.1906) (1904–1905)  (1914)
New Imperial Motors 1887, 1901, 1912–1939.
Invacar (1947–1977)
Invicta
Invicta (1900–1905) (1913–1914) (1925–1950) (2004–2012)
Iris 1906-1925

J
James and Browne (1901–1910)
Jappic (1925)
JBS
Jensen (1936–1976; 1983–1992; 1999–2002)
Jensen-Healey (1972–1976)
Jewel
Joel-Rosenthal (1899-c.1902)
John O'Gaunt (1901–1904)
Jones
Jowett (1906–1954)

K
Karminski (1902)
Keenelet (1904)
Kendall
Kieft (1954–1955)
Kingsburgh (1901–1902)
Knight 1895
Kyma (1903–1905)

L
La Rapide
LAD (1913–1926)
Ladas (1906)
Lagonda (1906–1964)
Lambert (1911–1912)
Lammas-Graham (1936–1938)
Lanchester (1895–1956)
Land Master (1970s–1980s)
LEC
Lecoy
Lea-Francis (1903–1906; 1920–1935; 1937–1952; 1980; 1999.)
Lee Stroyer (1903–1905)
Lems (1903–1904)
Lester Solus (1913)
Leuchters (1898)
Leyland (1896)
Leyland (1920–1923)
Lifu (1899–1902)
Lington
LM (Little Midland)
Lloyd (1936–1950)
Lonsdale (1982–1983)
Lotis (1908–1912)
Lucar (1913–14)

M
Matchless
Madelvic (1898–1900)
Maiflower (1919–1921)
Marauder (1950–1952)
Marcos (1959–2007)
Marcus
Marendaz (1926–1936)
Marlborough (Anglo-French car) (1906–1926)
Marshall-Arter ()
Maudslay (1902–1923)
M.C.C. (1902–1904) Sold as Vapomobile
Mead & Deakin (Medea) ()
Medinger ()
Menley
Meteorite Cars ()
Metro-Tyler ()
MG (1923–2005)
Morriss (1908–1911)
Morris (1913–1983)
Motor Carrier (1904)
Motor Construction Co.

N
Napier (c.1900–1924) 
Napoleon (1903)
Neale (electric car) (1896) 
New Carden (1923–1925)
New Hudson
Newey (Gordon Newey)
Nomad Cars (1925–1926) ()
North Star ()
Norma
Nova (1971–1996)

O
Ogle (1960–1972)
OK-Supreme (1899)
Omega (1925–1927)
One of the Best (1905)
Oppermann (1898–1907)
Orpington (1907-20s)

P
Palm(1922–1923) 
Palmerston (1920–1922)
Panther (1972–1992)
Paragon ()
Paramount (1950–1956)
Parker (1899–1902)
Paydell (1924–1925)
Payze (1920–1921)
Pearson & Cox (1913) and cyclecars
Peel (1955–1966)
Peerless (1957–1960)
Perry (1913–1916)
Phoenix (1903–1926)
Phoenix (1905)
Pickering, Darley & Allday (PDA) (1912–1913)
Piper (1967–1975)
Premier Motor (PMC) ()
Princess
Projecta (1914)
Pyramid 

Q
Quadrant (1905–1906)
Quasar-Unipower (1968)
Queen (1904–1905)

R
Railton (1933–1950) (1989–1994)
Ralph Lucas (1901-c.1908)
Ranger ()
Rapier (1933–1937)
Reliant (1952–2002)
Rex (1901–1914)
Richardson (1903)
Richardson (1919)
Rickett (1858–1860)
Ridley (1901–1907)
Riley (1898–1969)
Robertson ()
Robinson & Price 
Rochdale (1952–1968)
Rodley (1954–1956)
Rollo
Roper-Corbet (1911–1913)
Rover (1904–2005)
Royal Enfield (1899)
Royal Ruby
Rene Tondeur (RTC) ()
Rudge (1912–1913)
Russon (1951–1952)
Ruston-Hornsby (1919–1924)
Rutherford, E.J.Y.R. (E.J.Y.R.) (1906–1912)
Ryley (1901–1902)
J. A. Ryley ()
Rytecraft (1934–1940)

S
Santler (1889–1922)
Scootacar (1957–1964)
Scott (1921–1925)
Senlac (1901)
Sharp's Commercials (1949–1974) Sharps & Bond
Sheffield-Simplex (1907–1920)
Sheppee (circa 1907–1912) 
Sherpley Motors (1997–2007)
Siddeley (1902–1904) (1912–1919)
Simplic (1914)
Simpson (1897–1904)
Sinclair (1984–1985)
Singer (1901–1970)
Skeoch (1921)
Skirrow (1936–1939) 
Smith & Dowse (1900)
Speedy ()
Sports Junior (1920–1921)
Squire (1935–1936)
SS (1934–1945)
Standard (1903–1963)
Star (1898–1932)
Sterling (1987–1992)
Stesroc (1905–1906)
Storey (1920–31)
Straker-Squire (1906–1925)
Strathcarron (1998–2001)
Sunbeam (1899–1937; 1953–1976)
Sunbeam-Talbot (1938–1954)
Swallow (1931–1934)
Swallow Doretti (1954–1955)
Swift (1900–1931)

T
Talbot (1903–1938)
Tamplin (1919–1925)
T.B. (Thompson Brothers)
Thomas Harrington Ltd (1897)
Tiny (1912–1915)
Tornado (1958–1964)
Tourette (1956–1958)
Toward & Philipson (1897)
Trident (1965–1978)
Triumph (1923–1984)
Trojan (1922–1936; 1962–1965)
Turner-Miesse (1902–1913)
Turner (Turner Manufacturing Co) (1902–1928)
Turner (1951–1966)
Tyseley (1912–1914)

U
Unipower (1966–1970)
Unique (Unique)
Urecar (1923)
Utopian (1914)

V
VAL
Vale (1932–1935)
Valveless (1908–1915)
Vanden Plas (1960–1980)
Vapomobile (1902–1904)
Vee Gee
Velox (1902–1904)
Victor
Vulcan (1902–1928)

W
Warfield (1903)
Warne (1913–1915)
Warren-Lambert
Westall
Wherwell
Warwick (1960–1962)
Weigel (1906–1909)
Whitgift ()
Whitlock (1903–1932)
Wigan-Barlow (1922–1923)
Wilbrook (1913)
Williamson (1913–1916) 
Wilson-Pilcher (1901–1904)
Willis
Winson
Wooler 1919–1920
Winter 1913–1914
Wolseley (1896–1975)
Woodrow (1913–1915)
Wrigley (1913)
WSC (Wholesale Supply Company) (1914) 
W.W.  (Winter) 1913–1914
Wyvern Light Car (1913–1914)

X
Xtra (1922–1924)

Y
YEC (1907–1908)

Z
Zendik
Zenith Motorcycles (1905–1906)

Примітки

Джерела 
G.N. Georgano, Nick (Ed.). The Beaulieu Encyclopedia of the Automobile. Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, 2000. ISBN 1-57958-293-1

Автобудівні підприємства Великої Британії
Автобудівні підприємства за країною
Списки:Велика Британія